Edén steht für:
 Nils Edén (1871–1945), schwedischer Historiker, Politiker und Ministerpräsident
 Edén Hotel, ein ehemaliges Luxushotel in La Falda, Argentinien
 Puerto Edén, ein Stadtteil von Puerto Natales, Chile

Siehe auch:
 Eden
 El Edén